— крупная железнодорожная станция на линиях Скайтри, Асакуса и Гиндза расположенная в специальном районе Тайто, Токио. Станция обозначена номером A-18 на линии Асакуса, G-19 на линии Гиндза.

Линии 
 Tobu Railway
 Линия Скайтри
 Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation
 Линия Асакуса (A-18)
 Tokyo Metro
 Линия Гиндза (G-19)

Станция линии Tsukuba Express Асакуса расположена примерно в 600 метрах к западу.

История 
Станция является одной из первых подземных станций в Токио. Она была открыта в 1927-м году как восточная конечная станция линии Гиндза. Станция Tobu Railway была открыта в 1931-м году под названием «Станция Асакуса Каминаримон», но была переименована в 1945-м году. Станция линии Асакуса открылась в 1960-м году. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка вокзала станции

Tobu Railway 
Вокзал станции Tobu Railway располагается на поверхности и занимает часть универмага Мацуя.

Tokyo Metro 
Станция метро расположена под землёй к югу от станции Тобу.

Toei 
Станция метро расположена под землёй к югу от станции Tokyo Metro.

Близлежащие станции 

|-
!colspan=5|Линия Скайтри

|-
!colspan=5|Линия Асакуса

|-
!colspan=5|Линия Гиндза

Описание железнодорожной станции

Примечания

Ссылки 
 Tobu Railway: Станция Асакуса 
 Tokyo Metro: Станция Асакуса 
 Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation: Станция Асакуса 

Асакуса